Osoby:
 Bogusza (wojewoda mazowiecki) (zm. 1258) – wojewoda mazowiecki, łęczycki
 Bogusza (sędzia pomorski) (zm. 1317/1320) – sędzia pomorski
 Bogusza (wojewoda kujawski) (XIII w.) – wojewoda kujawski
 Obiekty geograficzne
 Bogusza – szczyt
 Bogusza (powiat nowosądecki) – wieś